Die Lakeside World Professional Darts Championship 2012 war die 35. Ausgabe der von der BDO durchgeführten Darts-Weltmeisterschaft. Sie wurde vom 7. bis zum 15. Januar 2012 im traditionellen Austragungsort, dem Lakeside Country Club in Frimley Green (England) gespielt. Dabei wurden separate Wettkämpfe für Männer und Frauen veranstaltet.

Titelverteidiger bei den Herren war Martin Adams. Er verlor im Viertelfinale gegen den späteren Finalisten Tony O’Shea. Den Titel errang Qualikant Christian Kist nach einem 7:5-Erfolg über Tony O’Shea, der damit seinen 1. WM-Titel gewann.

Die Titelverteidigerin bei den Damen Trina Gulliver verlor im Halbfinale gegen die spätere Siegerin Anastassija Dobromyslowa. Diese gewann ihren 2. WM-Titel durch einen 2:1-Sieg im Finale gegen Deta Hedman.

Männer

Format & Qualifikation 
An dem Turnier nahmen insgesamt 32 Spieler teil, von denen die besten 16 Spieler gesetzt waren.

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Die erste Runde des Turniers fand vom 7. bis zum 9. Januar 2012 statt und wurden im Best-of-5-Sets-Modus gespielt. Die 16 Sieger der 1. Runde zogen in das Achtelfinale ein, das am 10. und 11. Januar 2012 im Best-of-7-Sets-Modus gespielt wurde. Nachfolgend wurde am 12. und 13. Januar 2012 das Viertelfinale im Best-of-9-Sets-Modus ausgetragen. Die beiden Halbfinalspiele fanden am 14. Januar 2012 statt und wurden im Best-of-11-Sets-Modus ausgetragen. Das Finale wurde am 15. Januar 2012 im Best-of-13-Sets-Modus gespielt.

Teilnehmer 
gesetzte Teilnehmer:

Other Qualifiers
  Martin Phillips
  Joey ten Berge
  Steve Douglas
  Darryl Fitton
  Scott Mitchell
  Garry Thompson
  Fabian Roosenbrand
  Steve West
  Alan Norris
  Martin Atkins
  Andy Boulton
  Dave Prins
  Gary Stone
  Christian Kist
  Geert De Vos
  Clive Barden

Ergebnisse

Frauen

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 8 Spielerinnen teil. Die vier bestplatzierten Spielerinnen des BDO Invitation Table waren als Teilnehmerinnen gesetzt. Sie wurden von vier weiteren Spielerinnen ergänzt, die sich über andere Wege für die Weltmeisterschaft qualifiziert hatten.

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Alle Spiele fanden im Best-of-3-Sets-Modus statt. Das Finale der Frauen fand am 13. Januar 2012 statt.

Teilnehmerinnen 
gesetzte Teilnehmerinnen:

Other Qualifiers
  Karen Lawman
  Anastassija Dobromyslowa
  Lisa Ashton
  Rhian Edwards

Ergebnisse

Fernsehübertragung 
Im deutschen Fernsehen übertrug Eurosport 1 die Veranstaltung.

Weblinks 
 Offizielle Website der BDO
 Offizielle Website der Lakeside World Professional Darts Championship
 Ergebnisse auf darts1.de
 Youtube-Kanal der BDO

BDO World Darts Championship
Dartveranstaltung 2012
Dartwettbewerb in Frimley Green